Baldwin est la forme anglaise de Baudouin. C'est un prénom d'origine germanique composé des deux éléments bald, *balþaz (audacieux) et win, *winiz (ami).

Patronyme

Famille d'acteurs 

 Famille Baldwin ;
 Alec Baldwin (1958-), réalisateur, acteur et producteur exécutif américain, frère des 3 suivants ;
 Daniel Baldwin (1960-), acteur et producteur américain, frère du précédent et des 2 suivants ;
 Stephen Baldwin (1966-), réalisateur, acteur et producteur américain, frère des précédents et du suivant ;
 William Baldwin (1963-), acteur américain, frère de tous les précédents ;
 Joseph Baldwin (1970-), acteur américain, cousin des précédents ;
 Ireland Baldwin (1995-), mannequin et actrice américaine, fille de Alec Baldwin.
 Hailey Baldwin (1996-), mannequin et actrice américaine, fille de Stephen Baldwin, mariée à Justin Bieber.

Autres 

 Abraham Baldwin (1754-1807), homme politique américain ;
 Adam Baldwin (1962-), acteur américain ;
 Carlyn Baldwin (1996-),  joueuse américaine de soccer ;
 Caroline Baldwin, personnage fictif de la série de bande dessinée du même nom ;
 Chris Baldwin (1975-), coureur cycliste américain ;
 Craig Baldwin (1952-), réalisateur américain ;
 Dalton Baldwin (1931-2019), pianiste américain ;
 David A. Baldwin (1835- non connu), chasseur de fossiles américain ;
 Edward Baldwin,  Baldwin de Bewdley, (1938-2021), éducateur britannique, pair héréditaire et ancien membre de la Chambre des lords.
 Gerard Baldwin (1929-2018), réalisateur américain de télévision ;
 Jack Baldwin (1892-1975), général britannique ;
  ;
 James Baldwin-Webb (1894-1940), homme politique britannique ;
  ;
 Karen Dianne Baldwin (1963-), Miss Canada élue Miss Univers 1982 ;
 Lola Baldwin (1860-1927), policière américaine ;
 Luke Baldwin (1990-), joueur de rugby anglais ;
 Max Baldwin (1928-), canoéiste australien ;
  ;
  ;
  ;
 Stanley Baldwin (1867-1947), 3 fois Premier ministre du Royaume-Uni ;
 Thomas Scott Baldwin (1854-1923), pionnier de l'aérostation et de l'aviation américain ;
 Walter Baldwin (1889-1977), acteur américain ;
  ;
 William Charles Baldwin (1827-1903), explorateur et chasseur britannique.

Toponymes

Canada 
 , un canton canadien de l'Ontario ;
 Baldwin, un canton canadien du Québec ;
 , un quartier de Georgina (Ontario) ;
 Baldwin, une réserve faunique du Québec ;
 Robert-Baldwin, une circonscription provinciale du Québec;
 William-Baldwin, une réserve écologique du Québec.

États-Unis 
 Baldwin (Dakota du Nord) ;
 Baldwin (Floride) ;
 Baldwin (Géorgie) ;
 Baldwin (Illinois) ;
 Baldwin (Iowa) ;
 Baldwin (Louisiane) ;
 Baldwin (Maine) ;
 Baldwin (Maryland) ;
 Baldwin (Michigan) ;
 Baldwin (comté de Chemung, New York) ;
 Baldwin (comté de Nassau, New York) ;

 Baldwin (Pennsylvanie) ;
 Baldwin (Wisconsin).

Autres toponymes 
 Baldwin (Île de Man) ;

 Baldwin City ;
 Baldwin Hills ;
  ;
  ;
 .

Autres 
 Baldwin, cultivar de pommier
 Baldwin Locomotive Works, constructeur américain de matériel ferroviaire
 Baldwin Piano Company, fabricant américain de pianos

Homonymie de localités aux États-Unis